Premières Aventures est un album de bandes dessinées regroupant trois aventures de la série Jacques Le Gall, scénarisées par Jean-Michel Charlier et dessinées par MiTacq : Jacques Le Gall contre l’ombre, Le Lac de l’épouvante et Le Secret des Templiers.

Jacques Le Gall
Album de bande dessinée sorti en 1984